yuba – jeden z sojowych substytutów mięsa
Miejscowości w USA:
 Yuba – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Richland
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Yuba (ang. Yuba County) – w stanie Kalifornia